Videoton (bedrijf), een Hongaars electronicabedrijf
Videoton FC, een Hongaarse voetbalclub